È la prima edizione del torneo.

In finale Linda Fruhvirtová ha sconfitto Magda Linette con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Alison Riske-Amritraj (primo turno)
  Varvara Gračëva (quarti di finale)
  Magda Linette (finale)
  Tatjana Maria (secondo turno)

  Rebecca Peterson (primo turno) 
  Wang Qiang (secondo turno) 
  Rebecca Marino (quarti di finale) 
  Chloé Paquet (primo turno)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard (quarti di finale)
  Ankita Raina (primo turno)

  Karman Thandi (secondo turno)

Protected ranking 

  Yanina Wickmayer (primo turno)

Qualificate 

  Jana Fett (primo turno)
  Nao Hibino (quarti di finale)
  Liang En-shuo (primo turno)

  Kyōka Okamura (primo turno) 
  Olivia Tjandramulia (primo turno) 
  Marija Tkačeva (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open (WTA) 2022